Гран-при Венгрии 1987 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 9 августа 1987 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии